Este anexo lista os artistas que assinaram contracto com a editora discográfica Def Jam.

Axwell
Amerie
Brutha
The-Dream
Fast Life Yungstaz
Fabolous
Ace Hood
LL Cool J
Jennifer Lopez
Jeremih
Jhené Aiko
Karina
Logic
Leona Lewis
Q Da Kid
Ghostface Killah
Patti Labelle
Method Man
Marley Marl
Waii

Chrisette Michelle
Nas
Ne-Yo
Blood Raw
Rihanna
Electrik Red
Redman
Lil Ru
Juelz Santana
Big Sean
Rick Ross
U.S.D.A
Unladylike
Young Jeezy
Justin Bieber
Lu Hoseok 
BTS
|}

Ligações externas 

Artistas da Def Jam Recordings
artistas da Def Jam